Pholidosaurus est un genre éteint de reptiles fossiles de l’ordre des crocodiliens (néosuchiens crocodylomorphes), qui ressemblait aux gavials actuels.

Ce genre est connu dans l'étage Berriasien, le premier du Crétacé inférieur.

Espèces 
.
L'espèce Pholidosaurus schaumburgensis est l'espèce type du genre Pholidosaurus et de la famille des Pholidosauridae. Ses restes fossiles ont été trouvés dans les sédiments du faciès wealdien datés du Crétacé inférieur près de Bückeburg en Allemagne.
Elle a été décrite par H. Meyer en 1841.

L'espèce Pholidosaurus purbeckensis, découverte dans le faciès purbeckien de l'île de Purbeck dans le comté de Dorset en Angleterre a été retrouvée sur le site paléontologique de Champblanc, dans les carrières de gypse de la commune de Cherves-Richemont, dans le département français de la Charente.

Synonymie 
Les anciens genres Macrorhynchus et Petrosuchus ont été mis en synonymie avec Pholidosaurus, et sont donc rapportés aujourd'hui à ce dernier genre.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Échelle des temps géologiques
 Crétacé
 Berriasien
 Purbeckien
 Site paléontologique de Champblanc

Références taxinomiques 
 

Pholidosauridae
Genre d'archosaures préhistoriques (nom scientifique)
Sauropside du Crétacé
Taxon fossile décrit en 1841